Korona Ogotaia – dwudziesty pierwszy tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1995 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 1999 roku Egmont Polska.

Streszczenie 
Piraci z twierdzy Shaigana Bezlitosnego nie są usatysfakcjonowani rządami swojego przywódcy, toteż pozorując pojedynek, fortelem uśmiercają Thorgala. Kriss De Valnor dochodzi do wniosku, iż przez skrzętnie zaplanowaną rewoltę jej dni są również policzone, w akcie desperacji odbiera sobie życie w prywatnej wieży. Wkrótce także Aaricia oraz Lovue zostają zabite przez buntowników. W tym samym czasie Jolan, Darek i Lehla, żeglując z misją ratunkową rodzinie Aegirssonów, muszą zmierzyć się ze sztormem. Syn Aaricii wpada do wody podejrzanym zjawiskiem pojawiając się nagle przed rufą łodzi. W trakcie przeprawy pod klifem, wraz z przyjaciółmi podejmuje decyzję opłynięcia go z jednej strony, gdy wtem spadające głazy zatapiają łódkę z jej pasażerami. Derek z Lehlą giną na miejscu. I zdawać się może, że losy całej rodziny Jolana oraz jego towarzyszy zostały w krótkim odcinku czasu ukrócone. Chłopiec budzi się w chacie na dobrze sobie znanej z dzieciństwa wyspie, nie do końca zorientowany, w jaki sposób na nią trafił. Na zewnątrz spotyka Jaaxa-Strażnika grzebiącego ciała Derka i Lehli. Dowiaduje się od niego, iż przodkowie rodziny Thorgala popełnili kilka poważnych błędów w przeszłości, które trzeba naprawić. Za pomocą Wędrowca, magicznego kija przemieszczającego ludzi w czasie, teleportuje się z Jolanem do miasta Xinjinsów w Krainie Qa. Obaj stają się świadkami ceremonii koronacyjnej najwyższego kapłana, Tlalaca, który zdobył hełm energetyczny, zwany również Koroną Ogotaia, który niegdyś wykorzystywał ojciec Thorgala do podjudzania plemienia Mayaxatlu przeciwko Xinjinsom. Jolan z Jaaxem wracają na wyspę, na której chłopiec dowiaduje się celu trudnego zadania odzyskania z przeszłości Korony i zabrania jej do właściwego czasu, by widziana przez nich ceremonia nie mogła się odbyć. Po perypetiach w kraju Qa, jedynie wciąż żyjący Jolan mógł wiedzieć gdzie ostatni raz widział koronę na oczy, toteż obiecał swą pomoc pod warunkiem złożenia obietnicy przez Strażnika, że cofną się obaj w czasie, by wyratować każdego z członków rodziny Aegirssonów osobno. Jaax przystał na to i dzięki współpracy zaraz odzyskali Koronę w rzece, do której wrzucił ją niegdyś Thorgal. Po powrocie na wyspę misja zdawała się być skończona. Jaax odmówił Jolanowi spełnienia swej części obietnicy pod pretekstem niemoralności oraz niemożności ingerowania w przeznaczenie jednostek z innej epoki. Obezwładniony został przez Jolana z przyszłości, do której młody Jolan nieopatrznie ich przeniósł. Obaj ustalili, iż Jolan z innej przyszłości, tej w której sam zamieszkał na wyspie po stracie swoich bliskich, mógł dopomóc młodemu Jolanowi w zmienieniu losów rodziny. Korzystając ze swej siły, sprytu i dostarczonej mu Korony Ogotaia miałby wedrzeć się do fortecy Shaigana zanim Thorgal zostanie uśmiercony. Dorosłemu Jolanowi udaje się dostać na miejsce i zapobiec rozlewowi krwi. Thorgal, wdzięczny nieznanemu sobie piratowi, ugościł go oferując sowitą nagrodę. Gdy Jolanowi udaje się spotkać z Aaricią, zapewnia ją, iż został przysłany przez jej syna na ratunek. Razem ruszają szukać Louve i unikają pościgu z pomocą Wędrowca. Trafiają do rzeczywistości, z której wysłał go młody Jolan, a który to zaskoczony został przez przybyłego innego Strażnika. Jaax zapewnia o konieczności uniemożliwienia Jolanowi misji przez niego wykonanej. Rozmowę przerywa Wielki Strażnik decydujący się zabrać dorosłego Jolana do przyszłości, z której już nie wróci, co pozwoli uniknąć dwóch paradoksów: obu Jolanów - dorosłego i młodego, z których każdy wiódłby inne życie tudzież dwóch dziesięcioletnich Jolanów z tej samej teraźniejszości - jednego po stracie bliskich, drugiego po ich wyratowaniu, czego reperkusją byłoby zniknięcie ich obu. Młody Jolan zostaje zatem teleportowany na środek morza, do czasu sprzed wypadku. Tam zostaje dostrzeżony przed rufą łodzi swoich przyjaciół. Świadomość katastrofy u podnóża klifu wpłynie na decyzję obrania innego kierunku, w czego konsekwencji Darek i Lehla nie zginą. Ku zdziwieniu przyjaciół Jolana, chłopiec obierze kurs na wyspę, na której czekać będą wyzwolone Aaricia i Louve.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a